Manor House steht für:

 Manor House (London Underground), Station der London Underground
 Manor house

im NRHP gelistete Objekte:
 Manor House (Illinois), ID-Nr. 87001290
 Manor House (Maine), ID-Nr. 78000173
 Manor House (Wisconsin), ID-Nr. 80000145

The Manor House steht für:

 The Manor House (East Lothian), Villa in Inveresk, Schottland
 The Manor House (Oxfordshire), Herrenhaus in Shipton-on-Cherwell, England